Pablo de la Torre puede hacer referencia a:

Pablo Latorre, caudillo federal argentino.
Pablo la Torre, político peruano.